Vlag van Bratislava (regio), de vlag van de Slowaakse regio Bratislava;
 Vlag van Bratislava (stad), de vlag van de Slowaakse hoofdstad Bratislava.